Dalu Dao kan syfta på följande platser:

Kina 

 Dalu Dao (ö i Kina, Liaoning), 
 Dalu Dao (ö i Kina, Guangdong), 

Robotskapade Kinaförgreningar